Ива́н Миха́йлович Ермако́в (1924 — март 1997) — организатор колхозного производства, Герой Социалистического Труда (1971), депутат Верховного Совета СССР.

Член КПСС с 1946. Образование высшее.

Биография 
Родился в деревне Тарсуки. С 1939 телефонист отделения связи, затем колхозник. В 1942—1946 служил в Армии. Участник Великой Отечественной войны с марта 1943 г., старший лейтенант, командир стрелкового взвода, офицер связи полка (217-я сд). Награждён орденами и медалями.

С 1947 заместитель уполномоченного заготовок, помощник секретаря райкома партии, председатель сельсовета, заведующий районным дорожным отделом.

С 1951 председатель   Калужской области.

8 апреля 1971 года присвоено звание Героя Социалистического Труда; в том же году присвоено почётное звание заслуженного агронома РСФСР.

Депутат (от Калужской области) Совета Союза Верховного Совета СССР 8-го (1970—1974) и 9-го (1974—1979) созывов. Делегат XXVII съезда КПСС (1986).

С начала 1990-х на пенсии, жил в селе Высокиничи Жуковского района Калужской области.

Избранные труды 
 Ермаков И. М. На подряде — производство зерна // Знамя. — 1983. — 29 марта. (Практика колхоза им. Маршала Жукова).

Дети 
 Николай
 Людмила (в замужестве Изгаршева)
 Надежда (в замужестве Михайлова)
 Сергей
 Владимир.

Награды 
 медаль «За отвагу» (28.7.1943)
 орден Красной Звезды (15.9.1944)
 орден Отечественной войны II степени (26.01.1945)
 медаль «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда и орден Ленина (8.4.1971)
 Заслуженный агроном РСФСР (1971)
 орден Отечественной войны I степени (28.4.1989)

Память 
Именем Ермакова названа улица в с.Высокиничи.

Примечания

Литература 
 Зверев О. Е. На берегах Протвы. — М. : Сов. Россия, 1980. — 192 с. — (Люди Советской России). — 30000 экз.
 Воробьёв П. О ратном и мирном труде председателя колхоза имени Маршала Г. К. Жукова Калужской области Ивана Михайловича Ермакова // Сельское хозяйство Нечерноземья. — 1985.
 Советы народных депутатов, Выпуски 7-12 Известия, 1986
 Сафронов В. Вспомнили о герое труда // Знамя. — 1995. — 30 марта.
 Ермаков Иван Михайлович: [некролог] // Знамя. — 1997. — 25 марта. — С. 8.
 Некролог // Весть. — 1997. — 25 марта.

Ссылки 

 

Старшие лейтенанты (СССР)
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Председатели колхозов
Делегаты XXVII съезда КПСС
Депутаты Совета Союза 8-го созыва
Депутаты Совета Союза 9-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР